Какабай Атаев — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Марыйского областного комитета КП Туркменистана.

Биография 
Родился в 1906 году в туркменской крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1937 года.

С 1920 г.:
  батрак у баев,
 слушатель советской партийной школы,
 в РККА,
 председатель Марыйского городского Совета (1937—1939),
 секретарь Марыйского областного комитета ВКП(б) (1940—1942),
 нарком пищевой промышленности Турменской ССР (1942—1945),
 первый секретарь Марыйского областного комитета КП Туркменистана (1945—1948),
 слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б),
 первый секретарь Марыйского областного комитета КП Туркменистана (1951—1959),
 министр коммунального хозяйства Туркменской ССР (1959—1973).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 4-го и 5-го созывов, Верховного Совета ТССР 6-го и 7-го созывов. Делегат XIX и XX съездов ЦК КПСС.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 32.
 Атаев
 Атаев
 Некролог

Первые секретари Марыйского обкома КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Народные комиссары и министры Туркменской ССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Председатели Марыйского горисполкома